Zimmerservice steht für
 Zimmerservice (Hotel), Zimmerdienst im Gastgewerbe
 Zimmerservice (Hörfunksendung), österreichische Hörfunksendung